dawne gminy:
 gmina Pruska – dawna gmina wiejska, powiat szczuczyński/grajewski, woj. białostockie
 gmina Pruska – dawna gmina wiejska, powiat kobryński, woj. poleskie